Láthatár folyóirat, Budapest (1927)
Láthatár folyóirat, Budapest (1933–1944)
Láthatár (romániai folyóirat)